Brunelleschi:
 Filippo Brunelleschi
 Umberto Brunelleschi
 (6055) Brunelleschi